Världscupen i nordisk kombination 1988/1989 hölls 17 december 1987-25 mars 1989 och vanns av Trond-Arne Bredesen, Norge före Klaus Sulzenbacher, Österrike och Hippolyt Kempf, Schweiz.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Tabela końcowa zawodów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1988/1989
Nordisk kombination-säsongen 1988/1989